Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Boromir – władca Ladros
 Boromir – członek Drużyny Pierścienia
 Boromir – namiestnik Gondoru
Postać z filmu Outlander
 Boromir – kowal grany przez Cliffa Saundersa